Името Бояново може да се отнася за:
 Бояново (Буяновац), град в Сърбия
 Бояново (Област Видин), село в Област Видин
 Бояново (Област Ямбол), село в Област Ямбол